Генна́дий Моисе́ев:
 Моисеев, Геннадий Анатольевич (1948—2017) — советский мотогонщик, трёхкратный чемпион мира по мотокроссу.
 Моисеев, Геннадий Васильевич (1937—2011) — советский шахтёр, проходчик, Герой Социалистического Труда (1966).